Trois personnages nobles de la maison de La Rochefoucauld, en France :
 Jean Ier de La Rochefoucauld ( -†1471), seigneur de La Rochefoucaud et comte d'Angoulême
 Jean VI de La Rochefoucauld, évêque de Mende au 
 Jean de La Rochefoucauld, fonctionnaire du Sénat au  ; spécialiste de l'œuvre romanesque d'Alexandre Vialatte ; préfacier de Robert d'Harcourt (L'Evangile de la force, Perrin ,2021)

Notes et références